Le championnat d'Italie de football 2005-2006 est la  de la Série A. Elle se dispute du  au .

La compétition est initialement remportée par la Juventus FC avec trois points d'avance sur le Milan AC et quinze sur l'Inter Milan. Le titre est cependant retiré au club turinois à la suite du scandale « Calciopoli » des matchs truqués qui implique également le Milan AC, la Fiorentina, la Lazio Rome et la Reggina Calcio. Le titre revient finalement à l'Inter Milan sur tapis vert. En 2010, de nouvelles écoutes s'ajoutent au dossier, incriminant l'Inter Milan, qui ne sera pas inquiété car protégé par le délai de prescription alors dépassé.

Classements finaux

Classement final avant décision de justice 
Au départ le classement final était celui-ci :

Classement final après décision de justice 
Mais après le verdict de l'affaire des matchs truqués, le classement est celui-ci : le Milan AC a une pénalité de 30 points tout comme la AC Fiorentina et la Lazio Rome. La Juventus est déclassée à la dernière place et son titre de champion d'Italie de la saison dernière est annulée.

NB : en cas d'égalité, nous prenons en compte seulement les matchs qui opposent les équipes à égalité entre eux, donc différence de buts particulière.

Qualifications européennes 

 Le champion d'Italie, l'Inter Milan, et son dauphin, l'AS Rome sont directement qualifiés pour la Ligue des champions. Le troisième et le quatrième qui sont le Milan AC et le Chievo Vérone participeront au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.
 L'US Palerme, Livourne Calcio et le Parme FC sont qualifiés pour la Coupe UEFA.

Relégations 

 L'US Lecce, le Trévise FC et la Juventus sont relégués en Série B.
 L'Atalanta Bergame, le Calcio Catania et le Torino FC sont, eux, promus en Série A.

Sanctions sportives consécutives au scandale des matchs truqués 

 La Juventus est reléguée en Série B avec 9 points de pénalité. Ils devront jouer 2 matchs à huis clos
 Le Milan AC reste en Série A avec 8 points de pénalité. Ils devront jouer 1 match à huis clos.
 La Lazio Rome reste en Série A avec 3 points de pénalité. Ils devront jouer 3 matchs à huis clos.
 La AC Fiorentina reste en Série A avec 15 points de pénalité. Ils devront jouer 3 matchs à huis clos.
 La Reggina Calcio reste en Série A avec 11 points de pénalité. Ils devront jouer ? matchs à huis clos.

Matchs

Buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football
 Championnat d'Italie de football Serie B 2005-2006

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2005-2006
Football D1 2005-2006
Italie
Italie
Italie